Rodallec est un patronyme breton. C'est probablement un sobriquet qui provient de la racine bretonne rodal signifiant se pavaner, se déhancher.

Patronyme
 Henri Rodallec (1926-1999), général de brigade français